Вільгушинський — українське та польське прізвище.

 Вільгушинський Михайло Йосипович ( 1959) — український правник, Заслужений юрист України.
 Вільгушинський Роман Казимирович ( 1959) — український скульптор.

Українські прізвища
Польські прізвища